GDN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Danzica-Lech Wałęsa, (Polonia)
 gdn – codice ISO 639-3 della lingua umanakaina